You're Crazy kan henvise til:

 You're Crazy (album), et album med Anne Linnet fra 1980
 "You're Crazy", titelnummeret fra Anne Linnets album
 "You're Crazy" (Guns N' Roses-sang), en sang med Guns N' Roses fra gruppens debutalbum Appetite for Destruction